Desa Tanggeran kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Tanggeran (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 109,32), Jawa Tengah, 
 Desa Tanggeran (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 109,61), Jawa Tengah, 
 Desa Tanggeran (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 109,05), Jawa Tengah, 
 Desa Tanggeran (administrativ by i Indonesien, lat -7,19, long 109,60), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar